Monaci – persone che si dedicano nel modo più completo alla propria spiritualità
 Alberto Monaci – politico italiano
 Ernesto Monaci – filologo, filologo classico e accademico italiano
 Fosco Monaci – politico italiano
 Maria Monaci Gallenga – stilista e designer italiana